Влади́мир Болесла́вович Шостако́вич (1870—1942) — советский геофизик, директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, профессор Иркутского государственного университета.

Биография 
Родился 17 июля 1870 года в Томске. Учился в Томском реальном училище, затем — в Мюнхенском политехникуме, Мюнхенском университете, окончил Базельский университет, защитив диссертацию доктора философии по естественным наукам.

Вернувшись в Иркутск, с 1895 года являлся консерватором музея Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. С 1900 года работал в Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, заведовал отделением сети станций, с 1910 года был заместителем директора Обсерватории.

В 1917 году назначен директором Иркутской обсерватории, работал в этой должности до 1929 года. Профессор Иркутского государственного университета, с 1921 по 1923 год — заведующий кафедрой метеорологии лесного отделения Практического политехнического института в Томске.

С 1929 года — в Государственном гидрологическом институте в Ленинграде.

Умер зимой 1942 года в блокадном Ленинграде.

Некоторые публикации

Литература 
 

Микологи СССР
Жертвы блокады Ленинграда
Геофизики СССР
Метеорологи СССР